Нау́м Соломо́нович Пе́ркин (; 2 (15) февраля 1912, Туров — 2 октября 1976, Минск) — белорусский советский литературовед, литературный критик, . Доктор филологических наук (1964), профессор (1965). Лауреат Государственной премии БССР имени Якуба Коласа (1980). Член СП СССР (1954). Член ВКП(б) с 1945 года.

Биография 
Родился а в Турове (ныне Гомельская область, Белоруссия) в еврейской семье ремесленника-кустаря. В 1928 году поступил в Гомельский педагогический техникум, в 1929—1931 годах работал учителем в начальных школах на Гомельщине. Окончил литературный факультет МГПИ имени М. Горького (1936) и аспирантуру при институте (1941).

Участник Великой отечественной войны. С 1941 года — на фронте, с 1942 года в партизанах на Брянщине, с 1944 года вновь на фронте.

С 1946 года — научный сотрудник, в 1963—1976 годах — заведующий сектором Института литературы имени Янки Купалы АН БССР.

Умер 2 октября 1976 года в Минске.

Научная деятельность 
В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию «Творчасць Аркадзя Куляшова» в институте Института литературы имени Янки Купалы АН Белорусской ССР. Исследовал творчество П. У. Бровки, П. Ф. Глебки, А. А. Кулешова. Один из авторов «Истории белорусской советской литературы» (т. 1, 1964), «Истории советской многонациональной литературы» [т. 1-2 (кн. 1), 1970—1971], «Беларуская савецкая літаратура : Падручнік для X класа» (1968), «Беларуская савецкая літаратура : Дапаможнік для ІХ—Х классы» (с Ю. С. Пширковым; 1959—1973).

Известен как автор автобиографических повестей «Я стал партизаном» (1979) и «Мальчик из местечка» (1981).

Библиография 
Выступал в печати с литературно-критическими статьями и рецензиями с 1946 года. Писал на русском и белорусском языках.
 Перкін, Н. С. Аркадзь Куляшоў : Паэтычная творчасць / Н. С. Перкін. — Мінск : Выдавецтва АН БССР, 1951. — 202 с.
 Перкін, Н. С. Творчество Петруся Бровки / Н. С. Перкін. — Мінск : Выдавецтва АН БССР, 1952. — 144 с.
 Перкін, Н. С. Пятро Глебка / Н. С. Перкін. — Мінск : Выдавецтва АН БССР, 1955. — 35 с.
 Перкін, Н. С. Шляхі развіцця беларускай савецкай літаратуры 20-30 гг. : Праблемы сацыялістычнага рэалізму / Н. С. Перкін. — Мінск : Выдавецтва АН БССР, 1960. — 396 с.
 Перкин, Н. С. В семье братских литератур / Н. С. Перкин. — Москва : Наука и техника, 1967. — 187 с.
 Перкін, Н. С. Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ў літаратуры : Вопыт тэарэтычнага даследавання / Н. С. Перкін. — Мінск : Навука і тэхніка, 1971. — 199 с.
 Перкин, Н. С. Человек в советском романе: некоторые аспекты проблемы / Н. С. Перкин. — Москва : Наука и техника, 1975. — 301 с.
 Перкін, Н. С. Адзінства і ўзаемаўзбагачэнне : Пытанні ўзаемасувязей савецкай літаратуры / Н. С. Перкін, Э. М. Мартынава, М. Тычына. — Мінск : Навука і тэхніка, 1980. — 288 с.
 Перкін, Н. С. Абсягі думкі : Літаратурна-крытычныя артыкулы / Н. С. Перкін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. — 288 с.
 Перкин, Н.С. Эпитафия без елея. Страницы воспоминаний партизана / Наум Перкин. — Минск : Регистр, 2013. — 192 с.

Награды и премии 
 орден Красной Звезды (3.5.1945)
 медаль «Партизану Отечественной войны» I степени
 Государственная премия Белорусской ССР имени Якуба Коласа (1980) — за участие в создании исследований «Истории белорусской дооктябрьской литературы» и «Истории белорусской советской литературы».

Память 
 Именем Н. С. Перкина названа улица в его родном Турове.

Примечания

Литература 
 Навум Перкін // Энцыклапедыя літаратуры i матстацтва Беларусi в 5-ти томах. Т. 4. — Мінск : БелЭН імя П. Броўкі. — С. 258.

Ссылки 
 Василевич, А. По праву дружбы / А. Василевич, С. Перкина, Э. Гуревич // Мишпоха. — № 21.

Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Мемуаристы Белоруссии
Выпускники Белорусского педагогического университета
Авторы учебников литературы
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Брянщины